Sisseton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sisseton Township (Marshall County, South Dakota)
 Sisseton Township (Roberts County, South Dakota)